Тропик Козерога:
 Тропик Козерога — одна из пяти основных параллелей, отмечаемых на картах Земли.
 «Тропик Козерога» — роман Генри Миллера.